Saros 86 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 6 april -69 t/m 2 mei 1193. Deze serie duurde 1262 jaar en 26 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 18 t/m 88.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus